«In Bloom» — пісня гурту Nirvana, написана Куртом Кобейном.

Композиція була видана четвертим синглом з альбому Nevermind, восени 1992-го року.

Композиції 
7", cassette
 In Bloom (Kurt Cobain; Nirvana) – 4:14
 Polly [Live] (Cobain; Nirvana) – 2:45

12" picture disc
 In Bloom (Cobain; Nirvana) – 4:17
 Sliver [Live] (Cobain; Krist Novoselic; Chad Channing) – 2:03

CD Single
 In Bloom (Cobain; Nirvana) - 4:14
 Sliver [Live] (Cobain; Novoselic; Channing) - 2:03
 Polly [Live] (Cobain; Nirvana) - 2:45

Місце у чартах

Посилання 
  
 Сингл  у базі даних порталу Discogs.com

Примітки 

Пісні Nirvana
Сингли 1992
Пісні, які ввійшли у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone»